Zwei Schiffe der United States Navy trugen bislang den Namen Yosemite. 

 Die USS Yosemite, ein 1892 unter dem Namen El Sud in Dienst gestelltes Frachtschiff, welches 1898 unter dem Namen Yosemite als Hilfskreuzer ausgerüstet wurde und 1900 durch Schiffbruch in Verlust geriet. 
 Die USS Yosemite, ein Zerstörertender, der 1944 in Dienst genommen und 2003 als Zielschiff versenkt wurde.

Siehe auch 
 Yosemite

Weblinks 

Yosemite